Жан IV де Монфор (1295—1345) — граф де Монфор-Амори (1330—1345).
 Жан V де Монфор (1339/1340 — 1399) — герцог Бретонский; сын предыдущего.

См. также 
 Жанна де Монфор